Volans ist der Name von

 Kevin Volans (* 1949), irischer Komponist südafrikanischer Herkunft
 Fliegender Fisch (Sternbild)